Ла-Триніте́-Сюрзю́р, Ла-Трініте-Сюрзюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 90 км на південний захід від Ренна, 14 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 476 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1235,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Триніте-Сюрзюр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Триніте-Сюрзюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан